Wzniesienia Gubińskie
 Dębowa Góra